Szőts Gergely (Budapest, 1981. december 18. –) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Játékvezetői pályafutása
1999-ben vizsgázott a Budapesti Labdarúgó Szövetségben. Budapesten különböző labdarúgó osztályokban szerezte meg a szükséges tapasztalatokat. A Budapesti Labdarúgó Szövetségnél sorba járta a különböző osztályokat, az 1999 őszi szezont a BLSZ II. keretben, a 2000 tavaszi szezont a BLSZ I. keretben töltötte, 2000 őszén pedig már egy Gázművek-RAFC NB III-as találkozón vezetett meccseke.

Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára 2007-ben került az országos utánpótlás keretbe, ahol sikeres szakmai tevékenységével jogosultságot szerzett, hogy 2008-tól országos játékvezető lehessen. Ugyanebben az évben az első NB II-es bajnoki mérkőzése, a Dunaújváros–Baja találkozó volt.

2012. nyarán az MLSZ JB elnökségének döntése értelmében besorolást nyert a 22 tagú NB I-es játékvezetői keretbe. Elsőosztályú debütálására 2012.08.03-án került sor, a Pápa-Paks (0-0) mérkőzésen.

2013-ban a professzionális játékvezetői keret kialakításakor nem került bele a leszűkített, 12 fős keretbe, így újra másodosztályú kerettag lett, azonban alapvonali játékvezetőként rendszeresen működött a legmagasabb osztályban is, illetve kerettagsága ellenére ebben az időszakban három elsőosztályú mérkőzésre játékvezetőként küldték. (Pécs-Nyíregyháza, FTC-Békéscsaba, Honvéd-Haladás).

2016 nyarán felkérést kapott a professzionális játékvezetői keretbe, azóta újra a legmagasabb osztályban bíráskodik.

Vezetett NB. I-es mérkőzések száma: 39 (2020. június 30-ig)

NB. II-es mérkőzések száma: 140 (2022. május 8-ig)

2022. nyarától főállású VAR és VAR operátor.

Jubileumok
2016.07.16-án az FTC-Haladás mérkőzésen működött 150. alkalommal NB I-es mérkőzésen valamilyen szerepkörben.

2016.09.01-én játékvezetőként az újrajátszott Zalaegerszeg-Cegléd mérkőzés volt a 100. NB II-es találkozója.

Források

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 http://sporthirado.hu/cikk-labdarugas-jatekvezetes_sapi_es_panczel_kikerult_az_elvonalbeli_keretbol-3056

1981-ben született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgó-játékvezetők
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők